Аржанвільє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 125 км на південний захід від Парижа, 85 км на північний захід від Орлеана, 45 км на південний захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 139 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 336,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Аржанвільє на сайті французького Національного інституту географії
 Аржанвільє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аржанвільє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар